Triaenonychoidea — надродина павукоподібних ряду косариків (Opiliones).

Класифікація 
Включає чотри родини:
 Buemarinoidae Karaman, 2019
 Lomanellidae Mendes & Derkarabetian, 2021
 Synthetonychiidae Forster, 1954
 Triaenonychidae Sørensen, 1886

Примітки

Джерела 
 Sørensen, 1886 : « Opiliones. » Die Arachniden Australiens nach der Natur beschrieben und abgebildet, .

Косарики (ентомологія)
Надродини членистоногих